«Финансы великого герцога» (, 1924) — немой художественный фильм Фридриха Вильгельма Мурнау.

Сюжет 
По сюжету Филипп Колин спасает великого герцога Рамона XXIII как от разорения, так и от революции. При этом сам Филипп Колин не остается внакладе.

Художественные особенности 
 Фильм является экранизацией романа Фрэнка Хеллера «Финансы великого герцога».

В ролях 
 Альфред Абель / Филипп Колин
 Мади Кристианс / великая княгиня Ольга
 Адольф Энгерс
 Джулиус Фалкенштейн
 Илка Грюнинг
 Гуидо Херцфельд
 Георг Аугуст Кох
 Гарри Лидтке / великий герцог Рамон
 Уолтер Рилла
 Ганс Герман Шауфус
 Роберт Шольц
 Макс Шрек
 Герман Валлентин

Интересные факты 
 Жорж Садуль писал, что это фильм отмечен «…щедрой, но холодной выдумкой…».
 Бернар Эйзеншиц писал, что в этой картине есть «…комедийное чутьё, чистота структуры и легкость интонации…».

Примечания

Ссылки 
 

Немые кинокомедии
Фильмы-драмы Германии
Кинокомедии Германии
Кинокомедии 1924 года
Немые фильмы Германии
Фильмы Фридриха Вильгельма Мурнау
Экранизации романов